Let the Good Times Roll – singolo di Louis Jordan del 1946
 Let the Good Times Roll – singolo di Shirley and Lee del 1956
 Let the Good Times Roll – extended play di Ray Charles del 1961
 Let the Good Times Roll – album di Pete Fountain del 1962
 Let the Good Times Roll – singolo di Link Wray del 1966, cover dell'omonimo brano di Shirley and Lee
 Let the Good Times Roll – singolo degli Slade del 1972, cover dell'omonimo brano di Shirley and Lee
 Let the Good Times Roll – album di B. B. King del 1999